Tectoribates är ett släkte av kvalster. Tectoribates ingår i familjen Oribatellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Tectoribates